Le nom de Ribnikar peut désigner :
Vladislav F. Ribnikar (1871-1914), le fondateur du journal serbe Politika ;
Vladislav S. Ribnikar (1900-1955), directeur de Politika.